Never Say Die (filme) - de 1939
Never Say Die (álbum) - da banda Petra
Never Say Die! - do Black Sabbath
Never Say Die (canção) - do Black Sabbath
Never Say Die (vídeo) - do Black Sabbath

Desambiguação